Heinrichsbauer ist der Familienname folgender Personen:

August Heinrichsbauer (1890–1977), deutscher Wirtschaftsjournalist und Lobbyist
Johannes Heinrichsbauer (1888–1956), katholischer Pfarrer